James Stopford peut désigner :
 James Stopford (1er comte de Courtown) (1700-1770), homme politique irlandais ;
 James Stopford (2e comte de Courtown) (1731-1810), homme politique anglo-irlandais ;
 James Stopford (3e comte de Courtown) (1765-1835), homme politique anglo-irlandais ;
 James Stopford (4e comte de Courtown) (1794-1858), homme politique anglo-irlandais.